Voici la liste des planètes mineures numérotées de 502001 à 503000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 502001 à 503000

502001-502100

502101-502200

502201-502300

502301-502400

502401-502500

502501-502600

502601-502700

502701-502800

502801-502900

502901-503000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000